Fatme – variante del nome Fatima
 866 Fatme – asteroide della fascia principale
  FATME – azienda italiana di telefonia